Фрай-Маркос () — город на юге Уругвая, на территории департамента Флорида.

География 
Город находится в юго-восточной части департамента, на левом берегу реки Сансе-де-Касупа, на высоте 80 метров над уровнем моря.
Фрай-Маркос расположен на расстоянии приблизительно 44 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от города Флорида, административного центра департамента и на расстоянии 78 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Фрай-Маркос был основан в декабре 1888 года. Получил статус малого города (Villa) 5 июля 1956 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 2 398 человек

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая